Vandar, es un personaje perteneciente al universo expandido de ficción de Star Wars.

Maestro Jedi líder en el Consejo Jedi de Dantooine, quien se puede apreciar en el juego de caballeros de la antigua república, es un alienígena de la longeva especie del maestro Yoda quien vivió cerca de 900 años. 

Se cree que este maestro ayudó al almirante Dodonna en la guerra entre los Sith y la república a destruir la fragua estelar, descubierta por Darth Revan al final de las guerras Madalorianas, cuando Revan y otro jedi llamado Malak cayeron en el Lado Oscuro. Fue asesinado por Darth Nihilus durante el cónclave de katarr.

Personajes Jedi de Star Wars